

Pittura
il poeta – quadro di Pablo Picasso

Letteratura
 Il poeta – romanzo di Michael Connelly del 1996

Cinema
 Il poeta – cortometraggio del 1914 diretto da Eleuterio Rodolfi

Musica
 Il poeta – album di Bruno Lauzi del 1965
 Il poeta/Il viaggio – singolo di Marina Arcangeli del 1989